Trine Games — ныне закрытая компания, разработчик интерактивных развлечений для персональных компьютеров, консолей и мобильных телефонов, делавший упор на поддержку многопользовальской игры в своих проектах. Также компания занималась аутсорсингом. В распоряжении организации было оснащение для разработки продуктов с поддержкой DirectX 10 и мощная станция для производства игрового видео.

Trine Games принадлежала компании Trine Entertainment Ltd. Студия находилась в городе Мумбаи, столице развлечений Индии. Компания была основана в июне 2006 года братьями Сомилом и Сангамом Гупта, закрыта в 2013 году.

В играх использовали движок Triginy Vision.

Примечания

Ссылки 
 Update: Former devs left out of Move Street Cricket credits; Trine responds
 Trine Games tricked staff into thinking they were moving, then laid them off without pay

Производители компьютерных игр Индии